Серенити:
 Серенити (род. 1969) — американская порноактриса.
 Серенити — пилотный эпизод телесериала «Светлячок».
 Миссия «Серенити» — фильм 2005 года производства США.

См. также 
 Serenity